Jiří Kochta, češki hokejist, * 11. oktober 1946, Praga, Češka.

Kochta je v češkoslovaški ligi igral za klube HK Sparta Praga, HK Sparta Praga in Dukla Jihlava, v drugem delu kariere pa v nemški ligi za klube EV Landshut, EHC 70 München in EC Hedos München.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje, ter šestih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je bil dobitnik ene zlate, treh srebrnih in dveh bronastih medalj.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 8
| 3
| 6
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 8
| 6
| 0
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
| 3
| 3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 79/80
|
| 48
| 63
| 81
| 144
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 80/81
|
| 44
| 37
| 54
| 91
|
| 20
|
| 5
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 125
| bgcolor="#7FFF00" | 117
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" | 269
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski napadalci
Češki hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti EV Landshut
Hokejisti EHC 70 München
Hokejisti Hedos München
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško